SimCity puede referirse a la serie de videojuegos y spinoffs del mismo nombre, o a alguno de los títulos de la franquicia:

Serie Principal
 SimCity (videojuego), el primero de la serie, publicado en 1989
 SimCity 2000, publicado en 1994;
 SimCity 3000, publicado en 1999;
 SimCity 4 y SimCity 4: Hora Punta, publicados en 2003;
 SimCity Societies, publicado en 2007;
 SimCity (2013), la última entrega de la serie, publicada en marzo de 2013.

Otros
 SimCity DS, versión modificada para el Nintendo DS de SimCity 3000 publicada en 1994;;
 SimCity DS 2, publicado en 1994;
 SimCity Creator, spinoff, publicado en 1994;
 SimCity Card Game, spinoff, publicado en 1994; o
 SimCity (smartphones), versión modificada de SimCity 4 para teléfonos inteligentes publicada en 1994.